Blanchette è un termine francese che è il diminutivo del nome Blanche, in italiano Bianca. Può anche riferirsi a:

 Blanchette – film del 1912 diretto da Henri Pouctal;
 Blanchette – film del 1921 diretto da René Hervil;
 Blanchette – film del 1937 diretto da Pierre Caron;
Blanchette Brunoy (1915-1995), attrice francese.